Силистренска област
Област Силистра